Polligkeit ist der Familienname folgender Personen:

 Sonja Polligkeit (* 1977), deutsche Regisseurin
 Wilhelm Polligkeit (1876–1960), deutscher Jurist und Nestor der deutschen Fürsorge und Wohlfahrtspflege